Суслопа́ров — русская фамилия.

Известные носители 
 Суслопаров, Владимир Фёдорович (род. 1946) — советский и российский конструктор-оружейник, штатный специалист по оружию главной сборной России по биатлону.
 Суслопаров, Иван Алексеевич (1897—1974) — советский генерал, подписавший за Советский Союз так называемый «Предварительный протокол о капитуляции Германии» в Реймсе (7 мая 1945 г.)
 Суслопаров, Илья Сергеевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 Суслопаров, Юрий Владимирович (1958—2012) — советский футболист.